Egressiv bezeichnet:

 eine Aktionsart eines Verbs, siehe Egressiv (Aktionsart)
 Egressiv, eine spezielle Lautproduktion in der Phonetik